Да́ниэл Зи́тка (; 20 июня 1975, Гавиржов, ЧССР) — чешский футболист, вратарь.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы гавиржовского «Баника», в нём же начал профессиональную карьеру в 1993 году. В 1994 году перешёл в жижковскую «Викторию», за которую сыграл в итоге только один матч, так же только один матч в 1995 году за слушовицкую «Альфу», и в том же году вернулся в «Баник». В 1996 году перешёл в «Тескому» из Злина, а с 1997 года выступал в составе словацкого «Татрана» из Прешова. В 1999 году перебрался в Бельгию в клуб «Локерен», а с 2002 года играет за брюссельский «Андерлехт», в составе которого трижды выиграл чемпионат Бельгии, по одному разу Кубок Бельгии и Суперкубок Бельгии, неоднократно участвовал в групповом турнире Лиги чемпионов, а в 2007 году был признан лучшим вратарём чемпионата Бельгии.

В сборной 
В 1994 и 1996 году сыграл 2 матча за молодёжную сборную.
В составе главной национальной сборной Чехии дебютировал 21 ноября 2007 года в матче со сборной Кипра. Участник чемпионата Европы 2008 года.

Достижения 
 Чемпион Бельгии (3): 2003/04, 2005/06, 2006/07
 Обладатель Кубка Бельгии (1): 2007/08
 Обладатель Суперкубка Бельгии (1): 2007
 Лучший вратарь чемпионата Бельгии (1): 2006/07

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Aliblog.novosib.cz
 Профиль игрока на сайте 08euro.ru
 Статистика игрока на сайте Fotbal.cz
 Статистика игрока на сайте Fotbal.idnes.cz

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Баник» Гавиржов
Игроки ФК «Виктория Жижков»
Игроки ФК «Альфа» Слушовице
Игроки ФК «Злин»
Игроки ФК «Татран»
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Спарта» Прага